Умная пыль () — самоорганизующиеся крошечные устройства (групповые роботы), обменивающиеся беспроводными сигналами и работающие как единая система.

Описание 
Предполагается, что базовые элементы «умной пыли» — моты (от  — «пылинка») — в итоге будут размером с частицу песка или даже пыли. Каждый мот должен будет обладать собственными сенсорами, вычислительным узлом, подсистемами коммуникации и энергоснабжения. Группируясь вместе, моты автоматически будут создавать очень гибкие сети с малым потреблением питания. Области их применения могут варьироваться от систем управления климатом до устройств развлечения, взаимодействующих с другими информационными устройствами.

Понятие умной пыли было введено профессором Калифорнийского университета в Беркли  в 2001 году, хотя ранее те же самые идеи фигурировали в научной фантастике (например, подробно описаны Станиславом Лемом в романах «Непобедимый» 1964 года и «Мир на Земле» 1984 года). В 2005 году выпущен обширный обзор, в котором собраны различные методы, которые могут свести размеры мотов умной пыли в сетях датчиков от более миллиметра к микрометрам.

Устройства умной пыли будут основаны на низковольтной и глубоко низковольтной наноэлектронике и включать микроисточники энергии вместе с твердотельными импульсными суперконденсаторами (наноионные суперконденсаторы). Разработки 2010-х годов в области нанорадио также могут использоваться как технологическая база для воплощения умной пыли на практике.

См. также 
 Глубина в небе
 Клэйтроника

Примечания

Ссылки 
 How stuff works: motes
 Open source mote designs and TinyOS operating system from UC Berkeley
 Rethinking The Internet of Things Nature driven view of M2M cloud communications based on lightweight chirp devices.

Нанотехнология
Робототехника